Kander ist der Name zweier Flüsse:
 Kander (Aare), linker Zufluss der Aare im Thunersee im Berner Oberland bei Spiez, Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Kanton Bern
 Kander (Schwarzwald), rechter Zufluss des Oberrheins aus dem Südschwarzwald bei Märkt, Stadt Weil am Rhein, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Kander ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Kander (1921–2008), kanadischer Geiger
 Jason Kander (* 1981), US-amerikanischer Politiker
 John Kander (* 1927), US-amerikanischer Komponist
 Lizzie Black Kander (1858–1940), amerikanische Sozialarbeiterin
 Nadav Kander (* 1961), israelisch-britischer Photograph
 Sigurd Kander (1890–1980), schwedischer Segler

Siehe auch:
 Kanther
 Kanter (Begriffsklärung)
 Canter
 Kanders